Topor, Topór:
 Topor

Nume de familie 
 Abram Topor (Topór) 
 András Topor 
 Antal Topor 
 Ioan Topor (1885-1950), un general român
 Krzysztof Topór 
 Marcela Topor, o jurnalistă de origine română
 Nikolai Topor-Stanley 
 Roland Topor (1938-1997), un ilustrator, grafician, pictor, scriitor, poet și scenograf francez

Note

Vezi și 

 Toporu, Giurgiu
 Toporăști, Vaslui
 Toporăuți, Noua Suliță
 

Împrumuturi lingvistice din limbile slave
Nume de familie românești
Nume de familie ungurești